William O’Connor (1864–1939) – amerykański szermierz
 William Patrick O’Connor (1886–1973) – amerykański duchowny, biskup
 William O’Connor (1910–1987) – australijski polityk